

Wydarzenia 

 Mocą Lex Gabinia rzymski wódz Pompejusz otrzymał naczelne dowództwo w walce z piratami na Morzu Śródziemnym.